Перегуда — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Перегуда, Александр Иосифович (1893—1969) — советский и украинский актёр, редактор, режиссёр и сценарист, член Союза кинематографистов УССР.
 Перегуда, Пётр Устинович (1913—1985) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

См. также 
 Перегудов